

События 
 Победа афинского войска под командованием Писистрата над Мегарами. Захвачена гавань Нисея. Афинские клерухи (поселенцы) выведены на Саламин.

Китай 
 8-й год по эре правления луского князя Сян-гуна.
 В 1 луне луский гун прибыл в Цзинь, летом вернулся.
 Летом был похоронен чжэнский Си-гун (Ли-гун).
 Летом чжэнцы вторглись в Цай и пленили цайского гун-цзы Сея, за что юный чжэнец Цзы-чань (сын Цзы-го) осудил их.
 Летом в Син-цю прошёл съезд, присутствовали князья Цзинь и Чжэн, луский посол Цзисунь Су, послы Ци, Сун, Вэй и Чжу.
 В 9 луне в Лу было жертвоприношение для испрошения дождя.
 В 9 луне цзюйцы напали на восточные границы Лу.
 чжэнские княжичи Цзы Ху, Цзы Си, Цзы Хоу и Цзы Дин хотели казнить советника Цзы Сы, но тот узнал об этом и перебил их всех.
 чжэнский Цзы-чань убеждал сановников княжества, что Цзинь сейчас сильно, и можно опираться на него.
 Зимой чуское войско гун-цзы Чжэна напало на Чжэн из-за его вторжения в Цай.
 Зимой цзиньский посол Ши Гай прибыл в Лу.

См. также

Примечания